Clausura – insieme di regole riferite ad alcuni ordini religiosi, chiamate anche regole di clausura
Stefano ai Parioli
 Clausura – documentario radiofonico del 1957 diretto da Sergio Zavoli
 Campionato di Apertura e Clausura – stagione sportiva calcistica di molti campionati sudamericani e centroamericani
 Storia di una monaca di clausura – film del 1973 di Domenico Paolella con Eleonora Giorgi